Хошич — боснийский фамилия. Известные носители:

 Хошич, Дженан (род. 1976) — боснийский футболист.
 Хошич, Идриз (род. 1944) — югославский футболист.